Granier-Deferre ist der Familienname folgender Personen:

 Denys Granier-Deferre (* 1949), französischer Filmregisseur
 Pierre Granier-Deferre (1927–2007), französischer Filmregisseur